September kan henvise til flere forskellige artikler:

 Måneden september

Musik 
 September - sanger
 September  - album af September
  "September - danske hardrockgruppe

 Sange
 September (Deborah Cox) - udgivet af Deborah Cox
 September (Earth, Wind & Fire) - udgivet af Earth, Wind & Fire

Andet 
 September (film) - dansk børnefilm fra 2017 af Lisa Jespersen